Le sommet de l'OTAN Paris 1957 est le premier sommet de l'OTAN, conférence diplomatique réunissant à Paris, en France, du 16 au , les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord.

1957
Événement à Paris
Relations entre la France et l'OTAN
1957 en France
Décembre 1957